Програм Уједињених нација за развој саставља индекс хуманог развоја 189 земаља у годишњем извештају о људском развоју. Индекс узима у обзир здравље, образовање и приход у датој земљи како би обезбедио меру људског развоја која је упоредива између земаља и током времена.

Списак држава 
За земље рангиране од 1. до 66. места 2019. године се сматра да имају веома висок ИХР, од 67. до 119. висок ИХР, од 120. до 156. средњи ИХР, а од 157. до 189. места низак ИХР.

Напомене

Извори 

Индекс хуманог развоја